Araksavan  – comune dell'Armenia della provincia di Ararat, chiamato fino al 1978 Sabunchi
 Hatsashen  – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn, chiamato fino al 1978 Sabunchi